У турнірі команд другої ліги брала участь 31 команда, які були розділені на 2 групи:

 — команди, що опустилися з першої ліги.
 — команди, що отримали статус професіоналів перед початком чемпіонату.
 — команди, переведені з іншої групи.

Команди «Рава» (Рава-Руська), «Житичі» (Житомир), ФК «Бершадь» (Бершадь) , «Чорногора» (Івано-Франківськ), «Кривбас-2» (Кривий Ріг), «Ялос» (Ялта), «Кристал» (Херсон), «Зірка» (Кіровоград), ФК «Харків-2» (Харків) знялися зі змагань до початку чемпіонату.

Перед початком сезону команда «Інтер» (Боярка) мала назву «Боярка-2006».

29 серпня 2006 року команда «Локомотив» знята зі змагань. Результати матчів за її участю анульовані.

Група А

Підсумкова турнірна таблиця 

|}

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Група Б

Підсумкова турнірна таблиця 

|}

Команда «Локомотив» знялася зі змагань після 4-го туру, всі результати матчів за участі клубу анульовані.

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Підсумки 
Здобули путівки до першої ліги: «Фенікс-Іллічовець», «Дністер», ПФК «Севастополь», «Факел».

Позбавлені статусу професіоналів: «Інтер» (Боярка).

Другу лігу поповнили чемпіон України серед аматорів «Шахтар» (Свердловськ), учасник фінального турніру аматорського чемпіонату України «Нива-Світанок» (Вінниця), учасники аматорського чемпіонату України «Арсенал» (Біла Церква), «Олімпік» (Кіровоград), «Поділля-Хмельницький» (Хмельницький), а також ФК «Полтава» (Полтава), «Комунальник» (Луганськ), ФК «Коростень» (Коростень), «Титан» (Донецьк).

Посилання 
 Друга ліга 2006/2007, група А на офіційному сайті ФФУ
 Друга ліга 2006/2007, група Б на офіційному сайті ФФУ
 Друга ліга 2006/2007 на сайті Олексія Кобизєва
 Друга ліга 2006/2007 на сайті Дмитра Трощія
 Друга ліга 2006/2007 на сайті RSSSF

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2006—2007
 Чемпіонат України з футболу 2006—2007: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 2006—2007: перша ліга
 Кубок України з футболу 2006—2007

2006 у футболі
2007 у футболі
Сезони Другої ліги України з футболу
2006 в українському спорті
2007 в українському спорті